Die Megiddo-Kreuzung (hebräisch צומת מגידו) liegt im Norden Israels und ist eine wichtige Kreuzung der Autobahnen 65 und 66. Sie befindet sich am Ausgang des Bergpasses, der durch Wadi Ara in die Jesreelebene führt. Die Kreuzung hat ihren Namen von den nahe gelegenen Ruinen der biblischen Stadt Megiddo, auch bekannt als Armageddon, und den historischen Schlachtfeldern in der Umgebung. In unmittelbarer Nähe der Kreuzung befindet sich das große Megiddo-Gefängnis, ehemals ein Militärgefängnis, und weniger als einen Kilometer nordwestlich liegt der Kibbuz Megiddo.

Die Autobahn 65 östlich in Richtung Afula hat einen 5 Kilometer langen Abschnitt namens Kvish HaSargel, was auf Deutsch „Straße des Lineals“ bedeutet. Dieser Name kommt von der flachen und geraden Beschaffenheit des Abschnitts.

Diese Kreuzung ist von großer Bedeutung für die Bewohner des Nordbezirks Israels, da sie am Eingang des Wadi Ara-Bergpasses liegt, der den Norden mit dem Autobahn 6 und anderen Autobahnen in Israels Küstenebene verbindet und somit eine wichtige Verbindung zum Rest des Landes darstellt. Obwohl die Bedeutung dieser Kreuzung leicht abgenommen hat, seit der Highway 6 im Jahr 2009 bis zum Autobahnkreuz Ein Tut in der Nähe von Ramot Menashe fertiggestellt wurde, kann sie immer noch als alternative Route genutzt werden, um den Highway 6 über einen anderen Bergpass, Wadi Milek, nordwestlich von Wadi Ara zu erreichen.

Siehe auch 

 Megiddo (Begriffsklärung)
 Schlacht bei Megiddo (1918)

Autobahnknoten
Verkehrsbauwerk in Israel